Жуку — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. 
 Жуку — комуна у повіті Клуж в Румунії. 
 Жуку-де-Міжлок — село у повіті Клуж в Румунії. 
 Жуку-де-Сус — село у повіті Клуж в Румунії.